Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Popp che ha battuto in finale Andy Fahlke 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Alexander Popp (Campione)
 Federico Browne (primo turno)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)

 Mosè Navarra (primo turno)
 Julien Boutter (primo turno)
 Petr Luxa (semifinali)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2000